Szükségállapot – különösen szigorú intézkedésekkel biztosított közrend rendkívüli állapota
 Szükségállapot – 1998-as film Denzel Washington főszereplésével
 Szükségállapot – egri zenei együttes
 Szükségállapot Lengyelországban 1981 és 1983 között – a néha (pontatlanul) hadiállapotnak nevezett helyzet Lengyelországban